La palabra hápax puede referirse a:

 Una palabra que ha aparecido una sola vez escrita (hápax).
 Una revista publicada en internet de la Sociedad de Estudios Lingüísiticos y Literatura (Hápax (revista)).